Padus kan syfta på:

 Padus – latinskt namn på en flod i Italien, se Po
 Padus (vattendrag i Finland) – ett vattendrag i Finland